Eslāmābād-e Gharb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Eslāmābād-e Gharb (kommunhuvudort i Iran), Kermanshah, 
 Shahrestān-e Eslāmābād-e Gharb, kommun, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar